Władysław Chomiak (1871/1872–1945) – polski budowniczy, radny miasta Sanoka
 Władysław Chomiak (1923–1961) – polski śpiewak operowy i piosenkarz